Jméno a příjmení Štěpán Kučera nosí více osobností:

 Štěpán Kučera (kameraman) (* 1968) – český kameraman
 Štěpán Kučera (fotbalista) (* 1984) – český fotbalista
 Štěpán Kučera (spisovatel) (* 1985) – český prozaik a publicista

Související články 
 Kučera